Women’s Professional Soccer (WPS) — бывшая профессиональная лига женского футбола в США. В этом качестве WPS заменила лигу Women’s United Soccer Association, существовавшую в период с 2000 по 2003 года. В 2010 году в чемпионате будет играть 9 команд. Первый сезон WPS начался 29 марта 2009 года и завершился 9 августа. Каждая команда провела 20 матчей регулярного сезона, после чего четыре лучшие команды разыграли в серии плей-офф чемпионский титул. Первым чемпионом стала команда «Скай Блю», в регулярном сезоне занявшая лишь 4-е место.

16 сентября 2008 года, после Олимпийских игр в Пекине, началось распределение игроков между командами WPS. Сначала между семью клубами распределили 21 игрока женской сборной США, по три в каждую команду. Через неделю, 24 сентября, был проведён драфт, на котором команды выбрали по четыре игрока из-за пределов США, в их числе была одна из самых титулованных футболисток мира, бразильянка Марта. 6 октября был проведён общий драфт, на котором клубы набрали ещё по четыре игрока. 16 января 2009 года был проведён последний драфт, на котором выбирались игроки из американских колледжей и команд низших лиг.

После трёх сезонов лига прекратила существование в 2012 году. Основными причинами стали слабая финансовая ситуация и затяжное судейское разбирательство с владельцем одного из клубов.

21 ноября 2012 года, Федерация футбола США заявила о возрождении женской профессиональной лиги в 2013 году. Ещё не названная лига будет состоять из восьми клубов, базирующихся в США (Бостон, штат Нью-Джерси, западный регион штата Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Канзас-Сити, Сиэтл и Портленд) и помимо спонсорской помощи будет также поддерживаться за счёт футбольных федераций США, Канады и Мексики.

Команды 
В чемпионате сезона 2010 приняли участие следующие команды:

Клуб «Лос-Анджелес Сол», выигравший регулярный чемпионат в 2009 году, в январе 2010 года прекратил существование из-за отказа владельца от команды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Женские футбольные лиги
Женский футбол в США